Le Pays de St-Louis et des Trois Frontières regroupait des communes issues de trois régions naturelles alsacienne: majoritairement l'Ochsenfeld et la Hardt mais également le sud Sundgau.

Il compte 66 568 habitants repartis dans 41 communes.

Le Pays de St-Louis et des Trois Frontières était constitué des 3 intercommunalités suivantes, plus une commune isolée :
 La Communauté d'agglomération des Trois Frontières 
 La Communauté de communes de la Porte du Sundgau
 La Communauté de communes du Pays de Sierentz
 La commune de Steinbrunn-le-Bas membre de Mulhouse Alsace Agglomération

Avec plus de 20 000 habitants, Saint-Louis est la troisième commune la plus peuplée du Haut-Rhin. 

Ces trois intercommunalités ont fusionné le  pour former Saint-Louis Agglomération, entraînant la dissolution du Pays.

Notes et références

Voir aussi 
 Pays des Trois Frontières (Moselle)

Liens externes 
 http://www.pays-saint-louis.fr

Pays du Haut-Rhin
Saint-Louis (Haut-Rhin)
Eurodistrict trinational de Bâle